The Football League 1935-36 var den 61. udgave af The Football League. Sunderland A.F.C. blev mester.

First Division

Second Division
	

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1935
Fodbold i 1936